EFO peut désigner :
 Établissements français de l’Océanie, le nom de la Polynésie française de 1880 à 1957 ;
 , le terme anglais pour désigner les timbres comportant des erreurs.